Синономэ (эсминец, 1898) — японский эсминец типа «Муракумо» времён русско-японской войны.
 Синономэ (эсминец, 1927) — японский эскадренный миноносец типа «Фубуки».